Desistenza – figura del diritto penale
Patto di desistenza – accordo politico-elettorale tra partiti politici